Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2015 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 8 tot en met 22 maart in Senegal werd gespeeld. Nigeria werd voor de zevende keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Senegal met 1–0 verslagen. Ghana werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2015. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Nigeria, Senegal, Ghana en Mali.

Kwalificatie 
De kwalificatie voor dit toernooi werd gespeeld van 4 april tot en met 31 augustus 2014. Er deden 43 landen aan mee. Topscorer werd een speler van Lesotho, Thabiso Brown met 5 goals.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2014
Voetbal in 2015
Voetbal in Senegal
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Senegal